Николай Николаевич Медведев (7 августа 1899, Царёво Вологодская губерния Российская Империя — 22 ноября 1979, Москва СССР) — советский генетик.

Биография 
Родился Николай Медведев 7 августа 1899 года в деревне Царёво. Вскоре после рождения переехал с родителями в Петроград, где во время учёбы в средней школе решил посвятить свою жизнь генетике и решил после окончания средней школы поступать в ПетрГУ, и успешно проучившись, в 1927 году он оканчивает уже ЛенГУ. Через три года после окончания университета, Николай Николаевич вновь возвращается сюда, где с 1930-по 1941 год работал на кафедре генетики и экспериментальной зоологии, одновременно с этим с 1930-по 1941 год работал в лаборатории генетики (с 1934 года — Институт генетики АН СССР). В 1941 году, с началом ВОВ, Николай Николаевич был призван в армию в качестве военного врача и направлен в Главный госпиталь Советской Армии, где помогал раненным бойцам вплоть до 1944 года. С 1944 года, после демобилизации, Николай Медведев работал в различных учреждениях АМН СССР вплоть до 1954 года. С 1954-по 1979 год работал в Институте эпидемиологии и микробиологии АМН СССР.

Скончался Николай Медведев 22 ноября 1979 года в Москве.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены феногенетике, изучению влияния солей тяжёлых металлов на частоту возникновения мутаций, генетике рака и тканевой совместимости.

Научные труды и литература 
 1966 — Практическая генетика.
 1976 — Беседы по биологии пола.

Список использованной литературы 
 1984 — Биологи. Биографический справочник

Ссылки 
 Николай Медведев на сайте Личности.
 Библиографическая карточка с произведением Николая Медведева на официальном сайте РНБ.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1899 году
Родившиеся 7 августа
Родившиеся в Вологодской области
Умершие в 1979 году
Умершие 22 ноября
Умершие в Москве
Учёные по алфавиту
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Генетики СССР
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Медики Великой Отечественной войны